En linguistique, un dénominal ou dénominatif désigne de façon générale le produit d'une opération de dérivation lexicale à partir d'un nom. Il peut s'agir :
 d'un nom dénominal ;
 d'un verbe dénominal.